Сушко́ва — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Сушкова, Анастасия Павловна (в девичестве Долгорукова; 1789—1828) — русская переводчица. 
 Сушкова, Евдокия Петровна (в браке Ростопчина; 1811—1858) — русская поэтесса, переводчица, драматург и прозаик, хозяйка литературного салона.
 Сушкова, Екатерина Александровна (1812—1868) — русская мемуаристка.
 Сушкова, Елизавета Александровна (в замужестве Лодыженская; 1828—1891) — русская писательница и переводчица.
 Сушкова, Мария Васильевна (1752—1803) — российская переводчица.
 Сушкова, Светлана Геннадьевна (род. 1970) — российская подводная ориентировщица.